Offline – in informatica, anglicismo che indica la mancanza di linea, normalmente contrapposto ad online
 Offline – album dei Guano Apes del 2014
 Offline – film brasiliano del 2020 il cui titolo originale è Modo Avião
 0ffline – singolo di Tha Supreme del 2020